Hari steht für:

 Hari (Fluss), Fluss in Afghanistan, siehe Harirud
 Batang Hari, Fluss auf Sumatra
 Hari (Gottheit), Aspekt des hinduistischen Gottes Vishnu

Hari ist der Familienname folgender Personen:
 Badr Hari (* 1984), marokkanischer Kampfsportler
 Fabian Hari (* 1996), Schweizer Unihockeyspieler
 Fritz Hari (* 1928), Schweizer Politiker (SVP)
 Hildi Hari-Wäfler (* 1935), Schweizer Heilsarmee-Offizierin und Autorin
 János Hári (* 1992), ungarischer Eishockeyspieler
 Johann Hari (* 1979), britischer Journalist
 Konrad Hari (* 1978), Schweizer Skirennläufer
 Riitta Hari (* 1948), finnische Neurowissenschaftlerin

Künstlername:
 Hari oder Harikesa Swami (* 1948), US-amerikanischer Musiker

Siehe auch:
 Mata Hari
 Harri
 Hary